Die Schweizer Hochschulmeisterschaft im Handball 2004 ist die 11. Austragung des Schweizer Hochschulmeisterschaft der Männer. Die letzte SHM bis wieder 2015 eine ausgetragen wurde. Die Universität Bern als Titelverteidigerin nahm nicht teil.

Modus

Vorrunde 
Die Vorrunde besteht aus zwei Gruppen à 5 Mannschaften die im Modus «Jeder gegen Jeden» mit je einem Spiel um den Finalrundeneinzug spielten. Bei Punktgleichheit entscheidet die bessere Tordifferenz.

Finale 
Die beiden ersten Mannschaften der Vorrunde spielten um den Schweizer Hochschulmeistertitel

Vorrunde

Rangliste

Spiele

Finale

Abschlussplatzierungen

Einzelnachweise 

2004
Handballveranstaltung 2004
Handballwettbewerb in Zürich